17-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин проходил с 14 по 28 июля 2018 года в городе Барселона (Испания).

В финальном матче между собой встретились сборная команда Нидерландов и сборная команда Греции. Свой пятый континентальный титул завоевали спортсменки из Нидерландов.

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап был разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команды. Первые четыре команды выходили в четвертьфинал. Далее в плей-офф определиля чемпион.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 

 Группа B

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

MVP 
1 игровой день 14.07 —  Беатрис Ортис Мунас;

2 игровой день 15.07 —  Александра Асимаки;

3 игровой день 17.07 —  Лаура Аартс

4 игровой день 19.07 —  Рита Кестхей

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Ссылки 
Официальный сайт

Чемпионаты Европы в Испании
2018
2018 год в водном поло
водное поло
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Июль 2018 года
Международные соревнования по водному поло в Испании